L'élevage dans les Pyrénées-Orientales est l'ensemble des activités visant à élever des animaux domestiques dans le département français des Pyrénées-Orientales.

Cadre géographique

Histoire

Économie

Annexes

Articles connexes 
 Élevage bovin dans les Pyrénées-Orientales
 Élevage ovin dans les Pyrénées-Orientales
 Élevage porcin dans les Pyrénées-Orientales
 Élevage équin dans les Pyrénées-Orientales
 Aviculture dans les Pyrénées-Orientales
 Apiculture dans les Pyrénées-Orientales
 Sériciculture dans les Pyrénées-Orientales

Bibliographie

Notes et références